Major League Soccer 2012 var den sjuttonde säsongen av MLS. San Jose Earthquakes vann  Supporters' Shield medan Los Angeles Galaxy vann MLS Cup.

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Källor
Rsssf.com

2012 i USA
2012 i Kanada
Fotbollssäsongen 2012
2012